Flughafen Palermo kann bedeuten: 

 den Internationalen Flughafen Palermo-Punta Raisi
 den Flughafen Palermo-Boccadifalco für die Allgemeine Luftfahrt